Winnipeg puede referirse a:

en Canadá 
 Winnipeg, capital de la provincia de Manitoba;
 Lago Winnipeg, situado en la provincia de Manitoba;

Miscelánea 
 Winnipeg (barco), navío francés, famoso por haber sido contratado por el poeta Pablo Neruda para llevar inmigrantes españoles de Francia a Chile.
 Viaje del Winnipeg de 1939 fue el realizado aquel año llevando 2200 exiliados españoles republicanos; el Winnipeg zarpó del puerto fluvial de Pauillac la mañana del 4 de agosto y atracó en Valparaíso el 2 de septiembre; al día siguiente, los refugiados desembarcaron.